ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka
 ELS – kod IATA Portu lotniczego East London
 ELS – kompleks startowy

Zobacz też
 Els